Elie Cohen o Élie Cohen o similar, puede hacer referencia a :

 Élie Cohen (1950-), economista y autor francés;
 Eli Cohen (1924-1965), espía israelí.